Éleuthère est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Éleuthère est un prénom masculin  venant du grec ancien, ἐλεύθερος (eleutheros) signifiant « libre ».On fête les  Éleuthère le 26 mai.

Éleuthère peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 Eleuterio en italien 
 Elefthérios en grec moderne (eu devient ev et ef devant une sourde)
 Lefteris en est le diminutif.

Saints des Églises chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Éleuthère (pape) († 189), évêque de Rome, célébré le 26 mai ;
 Éleuthère (martyr) († 270), diacre et compagnon de saint Denis, martyr ;
 Éleuthère († vers 305), martyr à Tarse en Bythinie (ou à Byzance?) sous Maximien ; célébré le 4 août. 
 Éleuthère de Tournai († 531),  évêque de Tournai ;
 Éleuthère d’Auxerre († 561), évêque d'Auxerre de 533 à 561 ;

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Éleuthère (exarque), exarque de Ravenne de 616 à 619 ; 
 Éleuthère de Prague, métropolite de Prague du  au  (voir  Liste des primats de l'Église orthodoxe de Tchéquie et de Slovaquie) ;
 Éleuthère Irénée du Pont de Nemours (°1771 - †1834), physicien et chimiste américain d’origine française, fondateur du groupe chimique DuPont ;
 Éleuthère Mascart (°? - †1908), physicien français.
 Elefthérios Venizélos (°1864 - †1936) , homme politique grec.
 Lefter Küçükandonyadis (°1925 - ), , Lefteris Antoniadis, ancien footballeur turc. 
 Eleuterio Pagliano (°1826 - †1903), patriote et peintre italien.
 Éleuthère Brassart (°1850 - †1920), imprimeur, historien et archéologue français, membre et secrétaire de la société savante de la Diana.

Toponymes 
 Eleuthera est une île des Bahamas ;
 Saint-Éleuthère (au Québec, Canada) est une localité fusionnée avec d'autres en 1973 pour former la ville de Pohénégamook ;
 Saint-Lattier est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes. Ernest Nègre dans sa Toponymie générale de la France (TGF) indique (§ 28188) que ce saint Lattier est l’un des 17 Eleutherius des Acta Sanctorum ;
 Éleuthère, fleuve du Proche-Orient qui marque la frontière entre le Liban et la Syrie ;
 Eleutheropolis, ancien nom de la ville de Beit Guvrin en Israël.

Presse 
Journaux grecs :
 Eleftheros Kosmos (« Monde libre ») ;
 Eléftheros Týpos (« Presse libre ») ;
 Eleftherotypía  (« Presse libre »).

Autres 
 Éleuthère  est un réseau de Résistance fondé par Hubert de Lagarde.
 Raphaël Éleuthère, l'un des protagonistes du roman Indigo de Catherine Cusset.
 Éleuthéries, fêtes dans la Grèce antique, liées à l’idée de liberté.

Références 

Prénom